Volksinitiative steht für:
 Volksinitiative (Schweiz), ein politisches Instrument in der Demokratie der Schweiz
 Volksinitiative (Deutschland) und/oder Volksbegehren (Deutschland), ein direktdemokratisches Instrument in Deutschland
 Volksinitiative (Liechtenstein), ein politisches Instrument in Liechtenstein

Siehe auch:
 Volksbegehren
 Volksgesetzgebung